Si c'est une île est une chanson de la chanteuse française Jenifer extraite de son troisième album studio, Lunatique (2007). Le morceau est sorti en tant que troisième single de l'album le . La chanson est composée par David Verlant, Maxim Nucci (son compagnon de l'époque) et Xavier Caux. Sortie à l'occasion de la saison estivale en 2008, la chanson est proposée uniquement dans les plateformes de téléchargement légal. Ce single dispose d'un vidéoclip.

Single musical sorti en 2008
Chanson interprétée par Jenifer
Single publié par Mercury Records
Insularité dans la culture